Le Banni est un titre porté par plusieurs œuvres :

 Le Banni () est un western de Howard Hughes, sorti en 1943 ;
 Le Banni (Bannlyst) est un roman suédois de Selma Lagerlöf, sorti en 1918 ;
 Le Banni est le quatrième tome du cycle de fantasy Chroniques des temps obscurs de Michelle Paver.